-{I}- „Б” Разред Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1937/38. бројао је 10 клубова.Виши степен такмичења је -{I}-  „А” Разред , нижи ранг -{II}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.
 У Београдском лоптачком подсавезу било је 67 клуба:
 Први „А” разред10
 Први „Б” разред10
 Други разред20
 Трећи разред17
 Четврти разред10

Занимљивости у сезони 1937/38. годину

 Једна утакмица је завршена без голова.
 Пет утакмица регистроване су са (3:0) „Парфофер”
 Најбоља навала:Најслабија навала:
 Спарта, Београд 46 голаДушановац, Београд 22 гола
 Најбоља одбрана:Најслабија одбрана:
 Борац, Београд 23 голаДушановац, Београд 48 гола

За сезону 1938/39.

Прешау у -{I}- „А” Разред Београдског лоптачког подсавеза.
Борац, Београд 
Прешли у -{I}- „Б” Разред Београдског лоптачког подсавеза.
Митић, Београд из -{II}- Разреда групе „Сава”
Занатлија, Београд из -{II}- Разреда групе „Драва”
Као најлошија пласирана екипа прешао у -{I}- „Б” Разред Београдског лоптачког подсавеза.
Душановац Београд

Клубови 									
									
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 49%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|									
									
|- style="background:#FFFFFF;"									
|style="text-align: center" |1. БалканБеоград
									
|style="text-align: center" |2. Руски СКБеоград
									
|style="text-align: center" |3. СпартаБеоград
									
|style="text-align: center" |4. ЖелезничарБеоград	

|style="text-align: center"|5. ПалилулацБеоград									

|- style="background:#FFFFFF;"								
|style="text-align: center" |6. БрђанинБеоград
									
|style="text-align: center" |7. Српски мачБеоград

|style="text-align: center"|8. БорацБеоград

|style="text-align: center"|9. СлавијаБеоград

|style="text-align: center"|10. ДушановацБеоград

|}

Резултати							

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  26. септембра 1937. 
|-
|style="width:30em;"|Палилулац — Балкан||style="text-align:center; width:2em;"| 3:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:1
|-					
|Душановац — Брђанин||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Борац — Спарта||style="text-align:center;"| 3:2
|-					
|Железничар — Руски СК||style="text-align:center;"| 0:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 3. октобра 1937. 
|-
|Славија — Борац||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Железничар||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Руски СК — Брђанин||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Душановац  ||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Палилулац — Спарта||style="text-align:center;"| 2:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 10. октобра 1937. 	
|-
|Брђанин — Славија||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Душановац||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Железничар — Борац||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Спарта||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Балкан — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 17. октобра 1937. 	
|-
|Српски Мач — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Железничар — Славија||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Душановац — Спарта||style="text-align:center;"| 1:3
|-					
|Борац — Балкан||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |24. октобра 1937.	
|-
|Српски Мач — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Борац||style="text-align:center;"| 2:3
|-					
|Спарта — Железничар||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Душановац — Славија||style="text-align:center;"| 1:3
|-					
|Брђанин — Балкан||style="text-align:center;"| 0:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |31. октобра 1937.	
|-
|Спарта — Славија||style="text-align:center;"| 2:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Душановац||style="text-align:center;"| 2:2
|-					
|Палилулац — Железничар||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Борац||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Балкан — Српски Мач||style="text-align:center;"| 5:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |7. новембра 1937.
|-	
|Славија — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:1
|-					
|Борац — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Железничар||style="text-align:center;"| 5:2
|-					
|Душановац — Балкан||style="text-align:center;"| 3:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |14. новембра 1937.	
|-
	
|Славија — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Душановац — Борац||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Палилулац — Брђанин||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Железничар||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Спарта — Балкан||style="text-align:center;"| 4:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |21. новембра 1937.	
|-
|Душановац — Железничар||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Борац||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Брђанин — Спарта||style="text-align:center;"| 6:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:0
|-					
|Балкан — Славија поништено! ||style="text-align:center;"| :
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5. децембра 1937.	
|-
|Балкан — Славија (нова!)||style="text-align:center;"| 1:1
|}

| style="width:15px;"| 	
| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}			
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   6. марта 1938. 
|-
|style="width:30em;"|Железничар — Палилулац  ||style="text-align:center; width:2em;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Борац — Брђанин||style="text-align:center;"| 3:1
|-					
|Српски Мач — Балкан||style="text-align:center;"| 0:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Спарта||style="text-align:center;"| 2:0
|-					
|Душановац — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 13. марта 1938. 
|-
|Борац — Славија ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Палилулац||style="text-align:center;"| 3:3
|-					
|Душановац — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Железничар — Балкан||style="text-align:center;"| 0:3
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 27. марта 1938. 	
|-
|Српски Мач — Славија ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Душановац||style="text-align:center;"| 1:2
|-					
|Спарта — Борац||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Железничар||style="text-align:center;"| 3:1
|-					
|Балкан — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 10. априла 1938. 	
|-
|Палилулац — Славија ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Спарта||style="text-align:center;"| 5:1
|-					
|Железничар — Брђанин||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Борац||style="text-align:center;"| 1:4
|-					
|Балкан — Душановац||style="text-align:center;"| 1:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 17. априла 1938. 	
|-
|Српски Мач — Палилулац||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:2
|-					
|Борац — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Железничар — Душановац||style="text-align:center;"| 6:0
|-					
|Славија — Балкан||style="text-align:center;"| 0:2
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |8. маја 1938.	
|-
|Славија — Душановац||style="text-align:center;"| 6:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:1
|-					
|Борац — Палилулац||style="text-align:center;"| 3:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Брђанин||style="text-align:center;"| 2:0
|-					
|Железничар — Спарта||style="text-align:center;"| 4:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |15. маја 1938.	
|-
|Славија — Железничар||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Палилулац||style="text-align:center;"| 5:1
|-					
|Спарта — Душановац||style="text-align:center;"| 10:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Борац||style="text-align:center;"| 3:2
|-					
|Брђанин — Српски Мач||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |22. маја 1938.
|-
|Балкан — Спарта||style="text-align:center;"| 0:3
|- bgcolor= C0FFC0
|Железничар — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Борац — Душановац||style="text-align:center;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |29. маја 1938.	
|-
|Славија — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Српски Мач||style="text-align:center;"| 7:5
|-					
|Руски СК — Балкан||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Душановац — Палилулац||style="text-align:center;"| 2:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5. јуна 1938.
|-
|Борац — Железничар||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Руски СК||style="text-align:center;"| 4:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |12. јуна 1938.	
|-
|Руски СК — Славија||style="text-align:center;"| 3:5
|}				
	

|}
{| align=left cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"									
!align="right" style="width:1em;"|#!! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|					
									
|- 									
|align="right"|1.|| style="text-align: left" | Балкан , Београд 									
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #FFFACD;"|2:2
|style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|5:2||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;"|1:0
									
|-!
|align="right"|2.|| style="text-align: left"| Руски СК , Београд			
|style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;"|5:1
|style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;"|3:5||style="background: #FFFACD;"|2:2		
  									
|-									
|align="right"|3.|| style="text-align: left" | Спарта , Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|4:1||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFFACD;"|3:3
|style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #C0FFC0;"|7:5||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;"|2:4||style="background: #C0FFC0;"|10:1			
									
|-!
|align="right"|4.|| style="text-align: left" | Железничар, Београд
|style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #C0FFC0;"|4:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFE4E1;"|0:3
|style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;"|6:0
  									
|-									
|align="right"|5.|| style="text-align: left" | Палилулац, Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX
|style="background: #C0FFC0;"|4:1||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|1:0
 									
|-!
|align="right"|6.|| style="text-align: left" | Брђанин , Београд 									
|style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #C0FFC0;"|4:2||style="background: #C0FFC0;"|6:2||style="background: #C0FFC0;"|5:2||style="background: #C0FFC0;"|1:0
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;"|1:2
									
|-!
|align="right"|7.|| style="text-align: left" | Српски мач , Београд 									
|style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;"|3:1
|style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFE4E1;"|1:4||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|3:0	
									
|-!
|align="right"|8.|| style="text-align: left" | Борац , Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;"|3:2
|style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|3:1

|-!
|align="right"|9.|| style="text-align: left" | Славија , Београд 									
|style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #FFFACD;"|2:2
|style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|6:2

|-! 									
|align="right"|10.|| style="text-align: left" | Душановац , Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #C0FFC0;"|2:0
|style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background:#dcdbd6;"|XXX								
|}									

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 									
|| ||  || 
|}

Статистика

Табела 									
									
{| align=left colspan=2 style="width:36em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center									
|align=right bgcolor= #dcdbd6 style="width:1em;"|									
| align=left style="width:30em;"| Клуб									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|align=center style="width:2em;"|
|style="width:2em;"|									
|- align=center bgcolor=#C0FFC0
|align=right||| align=left | Борац, Београд||18||11||3||4||41||23||1,783||
|- align=center
|align=right|2.|| align=left | Балкан, Београд||18||10||3||5||32||24||1,333||23
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9
|align=right|3.|| align=left | Славија, Београд||18||9||4||5||34||27||1,259||22
|- align=center
|align=right|4.|| align=left | Палилулац, Београд||18||8||4||6||35||29||1,207||20
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|5.|| align=left | Брђанин, Београд||18||8||2||8||29||29||1,000||18
|- align=center
|align=right|6.|| align=left | Спарта, Београд||18||7||3||8||46||42||1,095||17
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|7.|| align=left | Руски СК, Београд||18||6||4||8||33||34||0,971||16
|-  align=center
|align=right|8.|| align=left | Српски мач, Београд||18||5||4||9||29||37||0,784||14
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|9.|| align=left | Железничар, Београд||18||4||5||9||24||32||0,750||13
|- bgcolor=#FFE4E1  align=center
|align=right||| align=left | Душановац, Београд||18||5||2||11||22||48||0,458||
|-  align=center bgcolor=#f9f9f9
| colspan="10"|									
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941									
 exyufudbal									
									
 Списак фудбалских клубова у Србији									
									
Фудбал у 1937.									
Фудбал у 1938.
Фудбал у Београду